Мехилта (также Мехильта или Мехилата; арам. «мера») — в иудаизме название галахических мидрашей (сборников барайт эпохи таннаев) библейских толкований.

  («Мехильта рабби Исмаила»; «Мехилта ве-элле шмот», то есть «Мехилта книги Исход»; или «Мехилта де-Эрец-Исраэль») — мидраш на главы книги Исход (12-23:19; 31:12-13; 35:1-3).
  (также «Мехильта рабби Симона бен-Иoхau» или «Сифрей де-вей Рав», «Мехилтин де-рабби Акива» и «Мехилта де-санья») — мидраш к книге Исход, приписываемый школе рабби Акивы.
  — мидраш на книгу Второзакония.

Примечания 

Слова и фразы на иврите